Дејн има више значења:
 Округ Дејн (Висконсин)
 Дејн (Висконсин)